Ка́рла — многозначное понятие (имя, топоним).

 Карла — феодальное княжество в средневековой Франции.

Топоним 
 Карла — водохранилище в Греции.
 Карла — река в Чувашии и Татарстане, левый приток Свияги.
 Карла — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Карла — деревня в Эстонии, в волости Козе.
 Карла — деревня в Эстонии, в волости Раэ.

Псевдонимы 
  — итальянская певица.

См. также 
 Карл (значения)
 Карла-Бейль
 Карла-де-Рокфор